

Теляки — село в складі Мядельського району Мінської області

Теляки — село в гміні Косув-Ляцький Соколовського повіту Мазовецького воєводства